Исла Сан Маркос има више значења:

 Исла Сан Маркос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Исла Сан Маркос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику